Xing – impero nel l'universo immaginario dell'anime e manga Fullmetal Alchemist.
Xing (cognome)
Xing (stato)
Contea di Xing
 XING – servizio di social networking per la rete professionale